Tiley ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Tiley (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 John Tiley (1941–2013), britischer Rechtswissenschaftler

Tiley als Teil von Firmierungen:
 Tiley-Pratt Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Tilley
 Tilli